Айте́й () — село у складі Аккулинського району Павлодарської області Казахстану. Входить до складу Жамбильського сільського округу.

Населення — 331 особа (2009; 489 у 1999, 726 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 казахи — 75 %

До 2005 року село називалось Леніно.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Аккулинського району
Села Павлодарської області